ТЭХ — многозначная аббревиатура:
 ТЭХ — технико-эксплуатационная характеристика
 ТЭХ — Техэнергохолдинг
 ТЭХ — транспортно-эксплуатационная характеристика
 ТЭХ — топливно-энергетическое хозяйство

См. также 
  — аббревиатура латиницей